Eggena ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Eggena (1850–1915), deutscher Maler
 Karl Michael Eggena (1789–1840), kurhessischer Politiker und Jurist